Майбутній кільцевий колайдер
 Федеральна комісія зі зв'язку США